Да́вид Ла́фата (; ) — чешский футболист, нападающий. Выступал за сборную Чехии.

Карьера

Клубная 
Карьера Давида началась в молодёжной команде клуба «Олешник». Затем Лафата стал игроком клуба «Ческе-Будеёвице», выступая в начале, в течение 7-ми лет за молодёжный состав, а затем 6 лет за основной. После ухода из «Динамо», Давид провёл по одному сезону в клубах «Ксанти», «Яблонец 97» и венской «Аустрии». В 2008 он вернулся в «Баумит». В сезонах 2010/11 и 2011/12 Лафата становился лучшим бомбардиром Гамбринус Лиги с 19-ю и 25-ю мячами соответственно.
12 января 2013 года перешёл в чешский клуб «Спарта» (Прага), контракт рассчитан на 3,5 года.

В сборной 
В 2001 году Лафата принял участие в молодёжном чемпионате мира, который проходил в Аргентине. На турнире Давид сыграл 3 матча, Чехия выбыла в четвертьфинале. С 2002 по 2003 год он выступал за молодёжную сборную до 21 года. Провёл в её составе 13 матчей, забив 3 гола.

В национальной сборной Чехии Давид дебютировал 2 сентября 2006 года в отборочном матче чемпионата Европы против команды Уэльса. В первой же игре за сборную Лафата сделал дубль. Принимал участие в финальных турнирах чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.

В июне 2016 года принял решение завершить выступление за национальную сборную.

Статистика выступлений

Клубная статистика 
По состоянию на 7 апреля 2018 года.

Статистика выступлений за сборную 
{| class="wikitable collapsible collapsed" style="font-size: 95%"
|-
! style="color: #FFFFFF; background-color: #DD0000; border: 1px #29459B solid" colspan=7| Матчи Давида Лафаты за сборную Чехии
|-
|№|Дата|Оппонент|Счёт|Голы|Соревнование|-
|align=center|1
|2 сентября 2006
|
|align=center|2:1
|align=center|2
|Отборочный матч ЧЕ-2008
|-
|align=center|2
|7 октября 2006
|
|align=center|7:0
|align=center|-
|Отборочный матч ЧЕ-2008
|-
|align=center|3
|15 ноября 2006
|
|align=center|1:1
|align=center|-
|Товарищеский матч
|-
|align=center|4
|7 февраля 2007
|
|align=center|2:0
|align=center|-
|Товарищеский матч
|-
|align=center|5
|1 апреля 2009
|
|align=center|1:2
|align=center|-
|Отборочный матч ЧМ-2010
|-
|align=center|6
|5 июня 2009
|
|align=center|1:0
|align=center|-
|Товарищеский матч
|-
|align=center|7
|22 мая 2010
|
|align=center|1:2
|align=center|-
|Товарищеский матч
|-
|align=center|8
|25 мая 2010
|
|align=center|4:2
|align=center|-
|Товарищеский матч
|-
|align=center|9
|11 августа 2010
|
|align=center|4:1
|align=center|-
|Товарищеский матч
|-
|align=center|10
|29 марта 2011
|
|align=center|2:0
|align=center|-
|Отборочный матч ЧЕ-2012
|-
|align=center|11
|4 июня 2011
|
|align=center|0:0
|align=center|-
|Товарищеский турнир
|-
|align=center|12
|7 июня 2011
|
|align=center|0:0
|align=center|-
|Товарищеский турнир
|-
|align=center|13
|10 августа 2011
|
|align=center|0:3
|align=center|-
|Товарищеский матч
|-
|align=center|14
|6 сентября 2011
|
|align=center|4:0
|align=center|-
|Товарищеский матч
|-
|align=center|15
|11 ноября 2011
|
|align=center|2:0
|align=center|-
|Отборочный матч ЧЕ-2012
|-
|align=center|16
|29 февраля 2012
|
|align=center|1:1
|align=center|-
|Товарищеский матч
|-
|align=center|17
|26 мая 2012
|
|align=center|2:1
|align=center|1
|Товарищеский матч
|-
|align=center|18
|1 июня 2012
|
|align=center|1:2
|align=center|-
|Товарищеский матч
|-
|align=center|19
|8 июня 2012
|
|align=center|1:4
|align=center|-
|ЧЕ-2012. Групповая стадия
|-
|align=center|20
|15 августа 2012
|
|align=center|0:0
|align=center|-
|Товарищеский матч
|-
|align=center|21
|11 сентября 2012
|
|align=center|0:1
|align=center|-
|Товарищеский матч
|-
|align=center|22
|12 октября 2012
|
|align=center|3:1
|align=center|-
|Отборочный матч ЧМ-2014
|-
|align=center|23
|16 октября 2012
|
|align=center|0:0
|align=center|-
|Отборочный матч ЧМ-2014
|-
|align=center|24
|14 ноября 2012
|
|align=center|3:0
|align=center|2
|Товарищеский матч
|-
|align=center|25
|6 февраля 2013
|
|align=center|2:0
|align=center|1
|Товарищеский матч
|-
|align=center|26
|22 марта 2013
|
|align=center|0:3
|align=center|-
|Отборочный матч ЧМ-2014
|-
|align=center|27
|26 марта 2013
|
|align=center|3:0
|align=center|-
|Отборочный матч ЧМ-2014
|-
|align=center|28
|11 октября 2013
|
|align=center|4:1
|align=center|1
|Отборочный матч ЧМ-2014
|-
|align=center|29
|15 октября 2013
|
|align=center|1:0
|align=center|-
|Отборочный матч ЧМ-2014
|-
|align=center|30
|5 марта 2014
|
|align=center|2:2
|align=center|-
|Товарищеский матч
|-
|align=center|31
|9 сентября 2014
|
|align=center|2:1
|align=center|-
|Отборочный матч ЧЕ-2016
|-
|align=center|32
|10 октября 2014
|
|align=center|2:1
|align=center|-
|Отборочный матч ЧЕ-2016
|-
|align=center|33
|13 октября 2014
|
|align=center|4:2
|align=center|1
|Отборочный матч ЧЕ-2016
|-
|align=center|34
|16 ноября 2014
|
|align=center|2:1
|align=center|-
|Отборочный матч ЧЕ-2016
|-
|align=center|35
|28 марта 2015
|
|align=center|1:1
|align=center|-
|Отборочный матч ЧЕ-2016
|-
|align=center|36
|3 сентября 2015
|
|align=center|2:1
|align=center|-
|Отборочный матч ЧЕ-2016
|-
|align=center|37
|10 октября 2015
|
|align=center|0:2
|align=center|-
|Отборочный матч ЧЕ-2016
|-
|align=center|38
|27 мая 2016
|
|align=center|6:0
|align=center|1
|Товарищеский матч
|-
|align=center|39
|1 июня 2016
|
|align=center|2:1
|align=center|-
|Товарищеский матч
|-
|align=center|40
|13 июня 2016
|
|align=center|0:1
|align=center|-
|ЧЕ-2016. Групповая стадия
|-
|align=center|41
|17 июня 2016
|
|align=center|2:2
|align=center|-
|ЧЕ-2016. Групповая стадия
|}

 Достижения Командные «Аустрия» Вена
 Обладатель Кубка Австрии: 2006/07

«Спарта» Прага
 Чемпион Чехии: 2013/14
 Обладатель Кубка Чехии: 2013/14
 Обладатель Суперкубка Чехии: 2014Личные Лучший бомбардир чемпионата Чехии (6)''': 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2016/17.
 Футболист года в Чехии: 2014

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Футбольной ассоциации Чехии
 Профиль на официальном сайте Первой лиги

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Ческе-Будеёвице
Игроки ФК «Высочина»
Игроки ФК «Ксанти»
Игроки ФК «Яблонец»
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Спарта» Прага